Az 1975-ös 1. divisjon volt a 31. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Viking volt. A szezont újra a Viking csapata nyerte, a bajnokság történetében ötödjére.

Tabella

Meccstáblázat

Statisztikák

Gólkirály 
 Arne Dokken (Lillestrøm) – 18 gól

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok